Алонсо Альваро Барба (; 1569—1662) — испанский металлург и химик.

Биография 

Родился  15 ноября 1569 года в Андалусии.

После изучения теологии отправился в Вест-Индию, где служил в качестве священника в Перу. Известно, что в 1615 году он находился в Тиуанако, позже — в San Cristóbal de Lípez (ныне департамент Потоси). Затем находился в Боливии, где начал проводить свои первые исследования по амальгамации. Путешествовал по странам Вест-Индии, исследовал природные богатства, находился в шахтах, занимался обогащением руд и извлечением из них металлов. 

На некоторое время возвращался в Испанию, но вернулся в Боливию, где и умер в 1662 году (по другим данным в 1661 году)).

Был известен своим трудом Arte de los Metales, опубликованным в Мадриде в 1640 году, который был переиздан на французском и английском языках.

Литература 
 Иностранные члены Российской академии наук XVIII−XXI вв.: Геология и горные науки. / Отв. редактор И. Г. Малахова. М.: ГЦ РАН, 2012. − 504 с. ISBN 978-5-904509-08-8 (эл. версия).

Примечания

Ссылки 
 Álvaro Alonso Barba  

Металлурги
Химики Испании